

71 

|}

73 

|}

79 

|}

Weblinks 

Nekrolog 1. Jahrhundert